El topónimo Cloverdale puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Cloverdale, una ciudad en el estado de California;
 Cloverdale, un municipio en el estado de Indiana;
 Cloverdale, un pueblo en el estado anterior;
 Cloverdale, un lugar designado por el censo en el estado de Misisipi;
 Cloverdale, una villa en el estado de Ohio;
 Cloverdale, un lugar designado por el censo en el estado de Oregón;
 Cloverdale, una ciudad en el estado de Virginia.